Сотлар () — словенская фамилия.

Известные носители 
  (1921—1992) — югославский словенский актёр, лауреат национальной кинопремии «Золотая арена» за лучшую актёрскую работу (1956) и Премии Франце Прешерна (1974).
  (1929—2018) — словенская балерина, дама Ордена Свободы (1999).
 Сотлар, Митя (род. 1979) — словенский хоккеист, игрок национальной сборной.
  (род. 1985) — словенский хоккеист, игрок Словенской хоккейной лиги в составе клубов «Тиволи» и «Олимпия».